Aletta Beaujon (1933–2001), Antilliaans schrijfster en psychologe
 Anthony Beaujon (schrijver), Nederlands schrijver over de visserij 
 Antony Beaujon (bestuurder) (ca.1763–1805), Nederlands en Brits bestuurder en gouverneur van Demerary en Essequebo
 Hendrik Johannes Beaujon (1871-1956), Antilliaans notaris en gezaghebber van Aruba
 Jan Jacob Beaujon (1756-1836), Nederlands bestuurder en gouverneur van Curaçao en Onderhorigheden
 Nicolas Beaujon (1718–1786), Frans bankier
 Otto Beaujon (1915-1984), Antilliaans politicus en minister president